Helmut Enke ist der Name folgender Personen:

* Helmut Enke (Politiker) (1916–nach 1954), deutscher Politiker (DDR-CDU)
 Helmut Enke (Psychoanalytiker) (1927–2011), deutscher Psychoanalytiker und Hochschullehrer